Chip of the Flying U – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell
Chip of the Flying U – film del 1926 diretto da Lynn Reynolds
Chip of the Flying U – film del 1939 diretto da Ralph Staub